Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe des Erzbistums Toledo (Spanien)

!
Toledo